Zanon – cognome italiano

Diritto 
 Nicolò Zanon (1961) –  avvocato, giurista e docente italiano

Politica 
 Karl Zanon (1920-1992) – politico italiano

Religione 
 Ottorino Zanon (1915-1972) – presbitero italiano

Sport 
 Damiano Zanon (1983) – calciatore italiano
 Davide Zanon (1967) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Gastone Zanon (1924-2016) – calciatore italiano
 Gianni Zanon (1960) – allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 italiano
 Giuseppe Zanon (1904-2004) – calciatore italiano
 Jean-Louis Zanon (1960) – calciatore francese
 Lorenzo Zanon (1951) – pugile italiano
 Manuela Zanon (1980) – cestista italiana
 Margherita Zanon (1990) – calciatrice italiana
 Mario Zanon (1941) – calciatore italiano
 Omar Zanon (1973) – hockeista su ghiaccio italiano
 Sergio Zanon (1957) – bobbista italiano
 Silvio Zanon (1944) – calciatore italiano
 Simone Zanon (1975) – atleta italiano

Storia 
 Antonio Zanon (1696-1770) – imprenditore, agronomo ed economista italiano del Settecento
 Giulio Zanon (1892-1915) – militare italiano

Teatro 
 Laura Zanon Paladini (1845-1919) – attrice teatrale italiana